

Patronyme 

 Aimable Gilles Troude, (1762-1824), contre-amiral français ;
 Amable-Emmanuel Troude, (1803-1885), son fils, colonel français et lexicographe français ;
 Onésime Joachim Troude, (1807-1886), son autre fils, capitaine de frégate et écrivain de marine français ;
 Laurent Troude (1968-2018), photojournaliste français.

Autres 
 Classe Troude (), croiseurs protégés construits de la marine française.

Patronyme normand